

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Adampol – część miasta Świdnik
 Adampol – osada w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki
 Adampol – kolonia w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki 
 Adampol – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki 
 Adampol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Adampol – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów

Inne 
 Adampol – wieś na Ukrainie w obwodzie chmielnickim
 Polonezköy (Adampol) – wieś w Turcji

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adamy

Linki zewnętrzne